Schrotschuss steht für:
 Schuss mit einer Schrotladung, siehe Schrotkugel
 Schrotschusskrankheit, eine Pflanzenkrankheit an Steinobstbäumen

Siehe auch:
 Schrotschuss-Sequenzierung, Methode der Molekularbiologie zur Sequenzierung langer DNA-Stränge
 Schrotschussschädel, siehe Multiples Myelom#Symptome, Osteolysen im Schädelknochen
 Schrotschussprinzip, eine Redewendung zur Effizienz von vielen Einzelaktionen
 Schrotschussflechte, siehe Solorina saccata, eine Laubflechtenart